Polski Komitet Narodowy (2004) – koalicja ugrupowań nacjonalistycznych
 Polski Komitet Narodowy we Lwowie
 Polski Komitet Narodowy CODATA 
 Polski Komitet Narodowy ICOM
 Polski Komitet Narodowy UNESCO - MAB
 Polski Komitet Narodowy UNICEF